Riba o Ribà, mot àrab que significa 'usura', comportament prohibit per l'Alcorà
 Riba, mot català que significa la vora del mar o d'un riu o llac. Vegeu també ribera.
 Riba, també coneguda com a grosella, és el fruit de l'arbust riber.
 Toponímia:
 La Riba, municipi de la comarca de l'Alt Camp.
 Refugi de Riba Escorjada, refugi de muntanya de la Parròquia de Canillo (Andorra) a 2.070 m d'altitud.
 La Riba de Escalote, municipi de la província de Sòria a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Riba de Saelices, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
 Mas de la Riba, mas al municipi de l'Argentera a la comarca del Baix Camp.
 Font de la Riba (la Torre de Tamúrcia), font del terme municipal de Tremp (Pallars Jussà)
 Biografies:
 Carles Riba i Bracons (Barcelona, 1893 - 1959), escriptor i poeta català
 Josep Riba i Ortínez (Igualada, 1908 – 1998), empresari català del sector cotoner.
 Enric Prat de la Riba i Sarrà (Castellterçol, 1870 - 1917), advocat i periodista, primer president de la Mancomunitat de Catalunya.
 Esteve Prat de la Riba i Magarins (Castellterçol, 1843 - 1898) va ésser pare d'Enric Prat de la Riba i Sarrà.
 Oriol Riba i Arderiu (Barcelona, 1923), naturalista i doctor en geologia.
 Pau Riba i Romeva (Palma, 1948), escriptor i cantant.
 Cassià Maria Just i Riba (Barcelona, 1926 - Montserrat, 2008), religiós i músic català 
 Eduard Fontserè i Riba (Barcelona, 1870 - 1970), meteoròleg, astrònom i sismòleg català
 Joan Mercader i Riba (Igualada, 1917 - 1989), historiador català 
 Ramon Tomàs i Riba (Igualada, 1958), empresari i polític català